Wojciech Kuś (1891-1960), oficer
 Wojciech Kuś (1936-2014), lekarz
 Wojciech Kuś, reżyser